Pokak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pokak (ort i Indonesien), Jawa Tengah,

Marshallöarna 

 Bokak, atoll, 

Robotskapade Indonesienförgreningar